Акихико Хирата (, * 26 декабря 1927, Сеул, Южная Корея, имя при рождении "Акихико Онода" () — 25 июля 1984, Токио, Япония)— японский актёр, известный своими многочисленными выступлениями в плёнках Toho-студий.

Хирата был женат на актрисе Ёсико Куга.

Избранная фильмография 
 «The Last Embrace» (1953)
 «Girls Amongst the Flowers» (1953)
 «Even the Mighty Shed Tears» (1953)
 «Samurai I: Musashi Miyamoto» (1954)
 «Годзилла» (1954)
 «The Lone Journey» (1955)
 «Samurai II: Duel at Ichijoji Temple» (1955)
 «Samurai III: Duel at Ganryu Island» (1956)
 «Родан» (1956)
 «The Mysterians» (1957)
 «The H-Man» (1958)
 «Великий монстр Варан» (1958)
 «Submarine I-57 Will Not Surrender» (1959)
 «Рождение Японии» (1959)
 «The Secret of the Telegian» (1960)
 «Storm Over the Pacific» (1960)
 «Мотра» (1961)
 «Gorath» (1962)
 «Кинг-Конг против Годзиллы» (1962)
 «Atragon» (1963)
 «Ghidorah, the Three-Headed Monster» (1964)
 «100 Shot, 100 Killed» (1965)
 «Ультрамен (серия)» (1966) as Doctor Iwamoto
 «Ebirah, Horror of the Deep» (1966)
 «The Killing Bottles» (1967)
 «Son of Godzilla» (1967)
 «Latitude Zero» (1969)
 «Годзилла против Мехагодзиллы» (1974)
 «Prophecies of Nostradamus» (1974)
 «Террор Мехагодзиллы» (1975)
 «Мужчине живётся трудно. Фильм 19: Торадзиро и барин» (1977)
 «The War in Space» (1977)
 «Sayonara Jupiter» (1984)

Примечания

Ссылки 
 Акихико Хирата Фильмография
 
 
 
 
 女優 高樹蓉子の跡 / 平田昭彦

Литература 
 中村深海『映画俳優 平田昭彦』 くまがい書房、2013年。ISBN 978-4990394691

Актёры Японии
Умершие в Токио